Nutz steht für:

 Nutz (Surberg), ein Ortsteil der Gemeinde Surberg in Oberbayern
 Nutz (Band), eine ehemalige englische Hard-Rock-Band

Nutz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Nutz (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Nutz (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Walter Nutz (1924–2000), deutscher Journalist, Autor und Kommunikationswissenschaftler